Inne organizacje społeczne są wspomniane w kodeksowej definicji organizacji społecznych uregulowanej w Kodeksie postępowania administracyjnego. Zalicza się do nich przede wszystkim stowarzyszenia działające na mocy Prawa o stowarzyszeniach. Zgodnie z orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego w pojęciu innych organizacji społecznych nie mieszczą się fundacje.

Bibliografia 
 Kędziora R., Ogólne postępowanie administracyjne, Warszawa 2008, s. 30.
 Wyrok NSA w Warszawie z dnia 6 maja 1998 r. IV SA 898/96

Zobacz też 
 organizacja pozarządowa

Postępowanie administracyjne